Bernstadt ist der Name folgender Orte:

 Bernstadt auf dem Eigen, Stadt im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Bernstadt (Alb), Gemeinde im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Bierutów (deutscher Name Bernstadt an der Weide), Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Bernstadt (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 früherer Name von Žacléř, eine Kleinstadt im Okres Trutnov in Tschechien
Siehe auch:
 Berenstadt